Нил Кэнтон (; род. 30 мая 1948 года) — американский кинопродюсер. За свою работу над трилогией «Назад в будущее» номинировался на премию BAFTA.

Биография 
Нил Кэнтон родился 30 мая 1948 года в Нью-Йорке. Его брат — продюсер Марк Кэнтон. Они вместе работали над картиной «Убрать Картера».

С 1980-х женат на Мери Жаклин Спайсер (), у пары двое детей. Сейчас проживает в Нью-Йорке.

Фильмография

Награды 
 1985: BAFTA Awards: «Премия BAFTA за лучший фильм» (Назад в будущее) — номинация
 1993: Western Heritage Awards: «Theatrical Motion Picture» (Джеронимо: Американская легенда) — награда

Ссылки